Stara Kornica est le nom :

 de la gmina de Stara Kornica, dans le powiat de Łosice, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Stara Kornica, chef-lieu de cette gmina